Спорт Клуб до Ресифе () је бразилски фудбалски клуб из Ресифеа, Пернамбуко.

Спољашње везе 

Бразилски фудбалски клубови
Пернамбуко